Maria-Theresien-Straße heißen:

 Maria-Theresien-Straße (Innsbruck)
 Maria-Theresien-Straße (Wien)